Ryouji Kaji es un personaje ficticio del manga y anime Neon Genesis Evangelion.

Información del personaje 

Kaji es un personaje muy misterioso, su primera aparición es cuando Asuka y la unidad 02 son llevados a Japón, pero luego se revela que tenía otra función adicional a la de ser acompañante, pues le fue encomendado sacar el embrión de Adán de la Antártida, luego regresa al cuartel de NERV y lo entrega a Gendou Ikari. Aparte de ser un agente especial de NERV, también está bajo las órdenes de SEELE y el gobierno de Japón. A pesar de eso parece tener motivos y acciones propias.

Kaji es considerado por todas las mujeres vistas en la serie como un hombre demasiado atractivo, al punto que muchas están interesadas en el, sintiendo una muy fuerte atracción física por su cuerpo, Asuka esta enamorada de él, pero el la rechaza debido a su corta edad.

Vive una relación amorosa bastante complicada con Misato Katsuragi que empezó cuando aún estaban en la universidad junto con Ritsuko, de la cual ambos son amigos. Dicha relación terminó años antes del principio de la serie pero se da de nuevo luego de que él regresara a Japón en 2015, Muere luego de haber rescatado al Vicecomandante Fuyutsuki de las garras de SEELE, tras un disparo de bala. Lo más curioso es que no se sabe quién le disparó.

En el manga su asesinato se ve sentenciado por un hombre de guantes, semejantes a los de Gendou Ikari, pero según una revista nipona, Gainax  y el propio Hideaki Anno, se aclaró que fue un simple agente de la sección de "Inteligencia" de NERV. Incluso se ha mencionado que fue un agente con el cual se vio en varios episodios antes. También en el manga se revela que tuvo un hermano, además de dar más claridad del porqué de sus acciones.

Personajes de Neon Genesis Evangelion
Huérfanos ficticios

en:Ryoji Kaji
zh:新世紀福音戰士角色列表#加持良治